

Biografia 
Figlio del generale prussiano Moritz Ferdinand von Bissing (1844-1917). Studiò filologia classica, archeologia, egittologia e storia dell'arte a Bonn e a Berlino, ottenendo il dottorato nel 1896 con la tesi "De tabula quam dicunt statistica Tuthmosis III commentatio". Dopo la laurea, trascorse dei giorni in Egitto, lavorando come scavatore. Egli è stato strumentale verso lo sviluppo del Catalogo Generale del Museo del Cairo (Catalogue général des antiquités Egyptiennes du Musée du Caire) e con Ludwig Borchardt, condusse uno scavo archeologico a Abu Gurab.

Nel 1900 riceve la sua abilitazione presso l'Università di Monaco, dove successivamente conseguì gli incarichi di professore associato (1905) e professore ordinario (1906). Dal 1922 fino al suo ritiro nel 1926, fu professore presso l'Università di Utrecht. Negli ultimi 30 anni della sua vita lavorò come insegnante privato nella città di Oberaudorf am Inn.

Ascendenza

Opere principali 
 Das Re-heiligtum des Königs Ne-woser-re (Rathures), 1905 (con Ludwig Borchardt).
 Denkmäler ägyptischer Skulptur, 1911.
 Die Kultur des alten Ägyptens, 1913.
 Ägyptische Kultbilder der Ptolomaier- und Römerzeit, 1936.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Professori dell'Università di Utrecht